Ziman ist der Familienname folgender Personen:

 John Ziman (1925–2005), britischer Physiker
 Ralph Ziman (* 1963), südafrikanischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Ziemann